Корна: топоним.

Россия 
 Корна (Карна) — деревня в Новозыбковском районе Брянской области
 Корна (Карна) — река в Новозыбковском районе Брянской области
 Корна (озеро) — искусственное озеро в Новозыбкове.

Франция 
 Корна (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.